Голунов — русская фамилия.

Носители:
 Голунов, Иван Валентинович (род. 1983) — российский журналист.
 Голунов, Михаил Фокиевич (1884—1956) — митрофорный протоиерей Русской православной церкви.